Генри Брэндон ():

 Генри Брэндон, 2-й герцог Саффолк (1535—1551) — английский дворянин, старший сын Чарльза Брэндона, 1-го герцога Саффолка, от брака с Кэтрин Уиллоуби, 12-й баронессой Уиллоуби де Эрзби.
 Генри Брэндон, граф Линкольн (1523—1534) — младший сын Чарльза Брэндона, герцога Саффолка, от брака с Марией Тюдор.
   (1920—1999) — британский юрист.

См. также 
 Брэндон
  — американский актёр.